Modernist bezeichnet:

 allgemein einen Vertreter des Modernismus
 ein Pseudonym des deutschen Musikers Jörg Burger (* 1962)

Siehe auch:
 Moderne (Begriffsklärung)
 Mod (Subkultur)